Токаидо се може односити на:

 Токаидо (регион), Јапански географски термин
 Такаидо (пут), најважнија од пет рута Едо периода у Јапану.